Horní Újezd può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Horní Újezd, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Horní Újezd, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice
Horní Újezd, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina